

Nom de famille 

 Achim Steiner (1961-), diplomate allemand ;
 Adalbert Steiner (1907-1994), footballeur roumain ;
 André Steiner (1901-1978), photographe d'origine hongroise ;
 André Steiner (1970-), rameur d'aviron allemand ;
 Annie Steiner (1928-2021), militante algérienne du FLN ;
 Anton Steiner (1958-), skieur alpin autrichien ;
 Béatrice Steiner (19?-), psychothérapeute et psychiatre française ;
 Claude Steiner (1935-2017), psychologue américain, spécialiste de l'analyse transactionnelle ;
 Elsa Steiner ou Elsa Zylberstein (1968-), actrice française ;
 Endre Steiner (1901-1944), joueur d'échecs hongrois ;
 Felix Steiner (ou Felix Martin Julius Steiner) (1896-1966), l'un des principaux généraux de la Waffen-SS ;
  (1909–1952), ethnologiste hongrois ;
 Franz Steiner (1855-1920), directeur de théâtre autrichien ;
 Fred Steiner (1923-2011), compositeur américain ;
 George Steiner (1929-2020), écrivain et philosophe franco-américain ;
 , zoologiste ;
 Günther Steiner (1965-), ingénieur et dirigeant italien actif dans le sport automobile ;
 Heinrich Steiner (1911-2009), peintre allemand
 Herman Steiner (1905-1955), joueur d'échecs américain ;
 Hermann Steiner (1913-2005), menuisier suisse ;
 Hughes Steiner (1928-1991), Français déporté vers le Camp d'extermination de Sobibor, qui s'évade du train, re-capturé et déporté à Auschwitz et qui survit à la Shoah.
 Jakob Steiner (1796-1863), mathématicien suisse ayant donné son nom à l'Arbre de Steiner ;
 Jean François Steiner (1938-), écrivain français ;
 Jörg Steiner (1930-2013), écrivain suisse ;
 Josée Steiner (1939-), actrice française ;
 Károly Steiner (1921-2017), accusé de crime contre l'humanité ;
 Kurt Steiner est le pseudonyme de l'écrivain André Ruellan (1922-2016) ;
  ;
 Lajos Steiner (1903-1975), joueur d'échecs hongrois puis australien ;
 Leonardo Ulrich Steiner, cardinal brésilien, archevêque de Brasília.
 Léopold Steiner (1853-1899), sculpteur français ;
 Manfred Steiner (1962-), sauteur à ski autrichien ;
 Marie Steiner (ou Maria Iakolevna von Sivers) (1867-1948), actrice polonaise, principale collaboratrice de Rudolf Steiner et ensuite sa seconde épouse ; 
 Mark Steiner (1942-2020), philosophe et universitaire israélien ;
 Matthias Steiner (1982-), haltérophile allemand ;
 Max Steiner (1888-1971), compositeur de musique de film autrichien-américain ;
 Michel Steiner (1946-2021), écrivain et psychanalyste français ; 
 Nicolas Steiner (1984-), réalisateur suisse ; 
 Olivier Steiner (1976-), écrivain français ;
 Paul Steiner (1957-), footballeur allemand ;
 Peter "Cool Man" Steiner (1917-2007), acteur suisse, personnage de publicité ;
 Peter Steiner (designer graphique) (1944-), designer graphique canadien d'origine suisse ;
  (1940-), dessinateur américain ;
 Philippe Steiner (1955-), sociologue français ;
 Ralph Steiner (1899-1986), photographe et documentariste américain ;
 Rolf Steiner (1933-V. 1970), mercenaire d'origine allemande ;
 Roswita Steiner (1963-), skieuse alpine autrichienne ;
 Rudolf Steiner (1861-1925), fondateur de l'anthroposophie, de la Pédagogie Steiner-Waldorf et des écoles Steiner, autrichien ;
 Rudolf Steiner (1907-1996), footballeur roumain ;
 Scott Steiner (1962-), catcheur américain ;
 Susie Steiner (1971-2022), journaliste et écrivaine anglaise ;
 Thierry Steiner (1969-), journaliste français ;
 
 Zara Steiner (1928-2020), historienne et universitaire américaine d'origine britannique.

Pseudonyme 
 Rubin Steiner (ou Frédérick Landier) (né en 1974), guitariste et disc jockey français ;

Éducation
 Pédagogie Steiner-Waldorf (Écoles Steiner)

Économie
 Steiner, groupe suisse d'entreprises générales.

Mathématiques et géométrie
 Arbre de Steiner, problème d'optimisation combinatoire ;
 Une chaîne de Steiner, en géométrie est une suite d'un nombre fini de cercles ;
 Droite de Steiner ;
 Ellipse de Steiner
 Formule de Steiner-Minkowski, formule liant l'aire et le volume d'un sous-ensemble compact d'un espace euclidien ;
 Symétrisation de Steiner, opération visant à transformer un compact K en un autre compact.
 .

Divers
 Armeeabteilung Steiner, unité militaire temporaire créée en 1945 durant la bataille de Berlin.
 Steiner Leisure, fournisseur de service de spa dans le monde.
Steiner, ancienne maison parisienne de fabrication de poupées ()

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif